

Film
Black Waters – film del 1929 diretto da Marshall Neilan
Black Waters – documentario del 2008 diretto da Vinit Parmar

TV
Black Waters, episodio del 1952 della serie tv Hopalong Cassidy